Marok (Mohačka mikroregija, Baranjska županija), selo u Mađarskoj
Marok (Šikloška mikroregija, Baranjska županija), selo u Mađarskoj